Desa Curahmalang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Curahmalang (administrativ by i Indonesien, lat -7,51, long 112,36), Jawa Timur, 
 Desa Curahmalang (administrativ by i Indonesien, lat -8,24, long 113,57), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar